Matej Mamić – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo croato
 Petar Mamić – calciatore croato
 Sanda Mamić – ex tennista croata
 Zoran Mamić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato